Detta är en lista över svenska affärsbanker med statistik sammanställd av Svenska Bankföreningen.

Observera att listan endast avser svenska banker, inte banker i Sverige vilket även omfattar utländska bankers filialer i landet. Listan omfattar endast affärsbanker, det vill säga bankaktiebolag. I listan finns även ett dussintal banker som tidigare har bedrivit sin verksamhet i sparbanksform, men som idag är bankaktiebolag. Uppgifterna avser moderbolagens verksamhet såväl i Sverige som utomlands, förutom uppgifter om antal kontor och anställda som endast avser Sverige. Verksamhet i dotterbolag ingår dock ej. Uppgifterna för inlåning och utlåning avser till allmänheten. Belopp anges i miljoner kronor. Statistikuppgifterna är primärt sammanställda per den sista december 2008.

Se även
Lista över ej längre existerande svenska affärsbanker
Lista över svenska affärsbanker med sparbanksstiftelser som ägare
Lista över svenska sparbanker
Lista över banker i Sverige

Referenser

 
Affärsbanker
Svenska affärsbanker